Regierung Lemass steht für folgende Regierungen Irlands:

 Regierung Lemass I (1959–1961)
 Regierung Lemass II (1961–1965)
 Regierung Lemass III (1965–1966)